Рапопорт, Яков Давыдович (1898—1962) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Рапопорт, Яков Львович (1898—1996) — учёный-патологоанатом, заслуженный деятель науки РСФСР, один из обвиняемых по Делу врачей.